Keul ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Keul (1918–1998), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hildegund Keul (* 1961), deutsche Theologin
 Joseph Keul (1932–2000), deutscher Sportmediziner
 Katja Keul (* 1969), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Michael Keul (* 1961), deutscher Jazz-Schlagzeuger

Keul steht auch für:
 eine Stadt in Russland in der Oblast Irkutsk
 Keul (Marskrater)

Siehe auch:
 Koil
 Coil (Begriffsklärung)
 Coyle